«Согласные на всё приводят мир в порядок» () — документальный фильм дуэта The Yes Men, вышедший на экраны в 2009 году.

Сюжет 
Два непримиримых энтузиаста, известные как «согласные на всё», желают развенчать «культ свободного рынка» и изменить мир. С этой целью они принимают облик высокопоставленных сотрудников крупных корпораций и чиновников правительства и с высоких трибун делают громкие заявления. Эти «розыгрыши» имеют одну цель — привлечь внимание общественности к таким вещам как трагедия в Бхопале, экологические проблемы и восстановление Нового Орлеана и показать, что мир может быть совсем другим.

Награды и номинации 
 2009 — приз зрительских симпатий программы «Панорама» Берлинского кинофестиваля
 2009 — приз DOC U! Award фестиваля документальных фильмов в Амстердаме
 2009 — фильм представлен на кинофестивалях в Сиэтле и Сан-Франциско, а также на фестивале «Санденс»

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 
 

Документальные фильмы Франции
Документальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы США
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Фильмы Arte France